Pustet steht ist der Name folgender Personen:

 Karl Pustet (1839–1910), deutscher Verleger
 Ludwig Pustet (1870–1933), deutscher Verleger
 Marcellina Pustet (1924–2019), deutsche Benediktinerin und Äbtissin
 Petrus Pustet (1764–1825), deutscher Bischof in Eichstätt
 Thomas Pustet (* 1962), deutscher Verleger
 Ursula Pustet (* 1968), deutsche Verlegerin

Pustet steht zudem für:
 Friedrich Pustet KG, mittelständisches Unternehmen, welches neben der Buchhandlung „Bücher Pustet“ noch aus dem grafischen Großbetrieb Friedrich Pustet sowie dem Verlag Friedrich Pustet besteht.
 Verlag Anton Pustet in Salzburg